The Square – film del 2008 diretto da Nash Edgerton
The Square - Dentro la rivoluzione (Al midan) – documentario del 2013 diretto da Jehane Noujaim
The Square – film del 2017 diretto da Ruben Östlund